Världsmästerskapet i ishockey 1991 kan vara:

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1991
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1991